Stadiony w Rumunii nazwane Stadionul Tineretului (Stadion Młodzieży):
 Stadionul Tineretului – stadion w Urziceni
 Stadionul Tineretului – stadion w Oradei
 Stadionul Tineretului – stadion w Gura Humorului
 Stadionul Tineretului – alternatywna nazwa stadionu im. Silviu Ploeșteanu w Braszowie
 Stadionul Tineretului – dawna nazwa stadionu Arcul de Triumf w Bukareszcie